La famille Lordet de Chirac, dont plusieurs ecclésiastiques :
 Raymond Lordet, abbé de Saint-Victor-de-Marseille (1288-1293)
 Albert Lordet, évêque de Mende (1331-1361)
 Guillaume Lordet, évêque de Mende (1361-1366)

Homonymie
Homonymie de patronyme